Менди́виль () — испанская фамилия.

Известные носители 
 Мендивиль, Исмаэль (19…—2015) — боливийский шахматист.
 Мендивиль, Мануэль (1935—2015) — мексиканский спортсмен-конник.
  (род. 1980) — мексиканский футболист.
 Сантьяго-и-Диас де Мендивиль, Фернандо де (1910—1994) — испанский политик.
 Хименес Мендивиль, Сорайя (1977—2013) — мексиканская тяжелоатлетка.

См. также 
 Мендибиль